Langkau ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Langkau (1877–1967), deutscher Maler und Grafiker
 Kanang anak Langkau († 2013), malaysischer Unteroffizier und Nationalheld
 Otto Langkau (1871–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Paul Langkau (1903–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Wolfgang Langkau (1903–1991), deutscher Offizier